3 де Мајо има више значења:

 3 де Мајо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 3 де Мајо (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 3 де Мајо (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 3 де Мајо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 3 де Мајо (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 3 де Мајо (Тлајакапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 3 де Мајо (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 3 де Мајо (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику